Brandon (Engeland), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Brandon (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire
 Brandon (Manitoba), plaats in Canada

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Brandon (Florida)
 Brandon (Iowa)
 Brandon (Minnesota)
 Brandon (Mississippi)
 Brandon (South Dakota)
 Brandon (Wisconsin)

Familie:
 Hertog van Brandon, een Britse adellijke titel

Personen
 Bonnie Brandon, een Amerikaanse zwemster

en ook
 Brändön (eiland), een Zweeds eiland in de Botnische Golf
 Brändön (Luleå), een stadje binnen de Zweedse gemeente Luleå